Cupiennius är ett släkte av spindlar. Cupiennius ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Cupiennius